Кадыков — фамилия; имеет женскую форму Кадыкова.
 Кадыков, Иван Герасимович (1889—1918) — активный деятель революционного движения в Чувашии, левый эсер.
 Кадыков, Сергей Петрович (род. 1952) — футбольный судья, арбитр ФИФА, бывший Председатель федерации футбола Калуги.
 Кадыков, Владимир Германович (1936—2018) — протоиерей, духовник Карельской епархии.
 Кадыков, Владимир Сергеевич (род. 1984) — российский футбольный и мини-футбольный судья.

Примечания